Uruguay peut désigner :
 Uruguay : pays d'Amérique du Sud ;
 Uruguay : localité uruguayenne du département de Cerro Largo ;
 Uruguay : un des 17 départements de la province argentine d'Entre Ríos ;
 Uruguay : station du métro de Milan ;
 Rio Uruguay : un fleuve d'Amérique du Sud ;
 ARA Uruguay : navire de la marine argentine.